Hoppel steht für:

 Hoppel, Figur aus dem Kinderfernsehen der DDR, siehe Herr Fuchs und Frau Elster #Weitere Figuren

Hoppel ist der Familienname folgender Personen:

 Bryce Hoppel (* 1997), US-amerikanischer Leichtathlet